Das The Lipton Championships 1994 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen auf Key Biscayne, Miami. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 11. bis 20. März 1994 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Natallja Swerawa mit 4:6, 6:1 und 6.2. Im Doppel gewann die Paarung Gigi Fernández / Natallja Swerawa mit 6:3 und 6:1 gegen Patty Fendick / Meredith McGrath.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)